ЦПШ — аббревиатура:
 Цех подготовки шихты
 Центральная партийная школа КПК — Центральная партийная школа Коммунистической партии Китая.
 церковно-приходская школа;
 кинокомпания «Централ Партнершип».